In 2013/14 werd het 52ste seizoen gespeeld van de Première Division, de hoogste voetbalklasse van Burkina Faso. De competitie werd gespeeld van 7 september 2013 tot 27 juli 2014. Étoile Filante werd kampioen.

Eindstand

Externe link
 RSSSF

Première Division (Burkina Faso)
Competitievoetbal 2013/14